Heiligenkopf ist der Name folgender Berge:

 Heiligenkopf (Schwäbische Alb) (893 m), auf der Schwäbischen Alb bei Albstadt und Bisingen im Zollernalbkreis,  Baden-Württemberg
 Heiligenkopf (Spessart), im Spessart im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
Meerholzer Heiligenkopf (262 m), bei Gelnhausen-Meerholz
Niedermittlauer Heiligenkopf (259 m), bei Hasselroth-Niedermittlau